Avebrevicauda (que significa "aves com caudas curtas") é um grupo que inclui todas as espécies aviárias, com dez ou menos vértebras livres na cauda. O grupo foi nomeado em 2002 por Gregory S. Paul para distinguir as aves de cauda curta de seus ancestrais, como o Archaeopteryx, que possuía uma longa cauda reptiliana.

O cladograma abaixo é resultado do trabalho de Lefèvre et al., 2014:

Aves pré-históricas